Corrente de e-mail
 Forward (canção de Beyoncé)

Desambiguação